Фредерик VII Дански (Копенхаген, 6. октобар 1808- Glücksburg Castle, 15. новембар 1863) је био краљ Данске. Био је син Кристијана VIII и Шарлота Фредерика од Мекленбург-Шверина.

Породично стабло 

Рођени 1808.
Умрли 1863.
Династија Олденбург
Краљеви Данске
Норвешки краљеви